Perilitus alticae (Loan), een schildwesp
 Perilitus alticae (Haeselbarth), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing